

Села 
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада (в минулому — Апостолівський район)
 Новоіванівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Глеюватська сільська громада